Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2003 de l’US Open de tennis qui est disputé du 25 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Katarina Srebotnik et Bob Bryan battent Lina Krasnoroutskaïa et Daniel Nestor en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 

|-
|1|| Paola Suárez Mahesh Bhupathi||align=center||| Liezel Huber Pavel Vízner
|-
|2|| Lisa Raymond Mike Bryan||align=center|1/4 de finale|| Cara Black Wayne Black (7)
|-
|3|| Virginia Ruano Pascual Mark Knowles||align=center|1/4 de finale|| Katarina Srebotnik Bob Bryan (8)
|-
|4|| Elena Likhovtseva Todd Woodbridge||align=center||| Alexandra Stevenson Vincent Spadea ()
|-
|5|| Lina Krasnoroutskaïa Daniel Nestor||align=center|Finale|| Katarina Srebotnik Bob Bryan (8)
|-
|6|| Janette Husárová Leoš Friedl||align=center|1/2 finale|| Katarina Srebotnik Bob Bryan (8)
|-
|7|| Cara Black Wayne Black||align=center|1/2 finale|| Lina Krasnoroutskaïa Daniel Nestor (5)
|-
|8||bgcolor=CCCCFF| Katarina Srebotnik Bob Bryan||align=center|Victoire'''|| Lina Krasnoroutskaïa Daniel Nestor (5)
|}

|-
|1|| Mashona Washington Jeff Tarango||align=center||| Janette Husárová Leoš Friedl (6)
|-
|2|| Ansley Cargill Brian Vahaly||align=center||| Virginia Ruano Pascual Mark Knowles (3)
|-
|3|| Meghann Shaughnessy Rick Leach||align=center||| Virginia Ruano Pascual Mark Knowles (3)
|-
|4|| Alexandra Stevenson Vincent Spadea||align=center|1/4 de finale|| Lina Krasnoroutskaïa Daniel Nestor (5)
|-
|5|| Corina Morariu Justin Gimelstob||align=center||| Elena Likhovtseva Todd Woodbridge (4)
|-
|6|| Ashley Harkleroad Alex Bogomolov||align=center||| Eléni Daniilídou Chris Haggard
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2003
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 2003
Tennis en août 2003
Tennis en septembre 2003